Ляликов — фамилия; имеет женскую форму Ляликова. Известные носители:
 Ляликов, Дмитрий Николаевич (1928—1988) — советский библиограф.
 Ляликов, Николай Иванович (1900—1961) — советский географ, профессор.
 Ляликов, Юрий Сергеевич (1909—1976) — советский химик, академик Академии наук Молдавии.